USS Borie es el nombre de usado por dos buques de la Armada de los Estados Unidos. 
, fue un destructor de la clase Clemson, en servicio desde 1920 a 1943.
, fue un destructor de la clase Allen M. Sumner, en servicio desde 1944 y dado de baja en 1972. Vendido a la Armada Argentina, fue nombrado ARA Bouchard (D-26).

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos